Bogujevac est un toponyme qui peut désigner :
Bogujevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Bogujevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.